BLR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Bangalore, Bangalore, India
 BLR – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Bielorussia